Classe di ferro – serie televisiva italiana
 Classe di ferro – film italiano del 1957 diretto da Turi Vasile
 Classe di ferro – manga di Akira Miyashita